

Ріверсайд — місто, штат Алабама
 Ріверсайд — місто, штат Каліфорнія
 Ріверсайд — місто в окрузі Колквіт, штат Джорджія
 Ріверсайд — місто, штат Айова
 Ріверсайд — місто, штат Міссурі
 Ріверсайд — місто, штат Огайо
 Ріверсайд — місто, штат Пенсільванія
 Ріверсайд — місто, штат Техас
 Ріверсайд — місто, штат Вашингтон
 Ріверсайд — місто, штат Вайомінг
 Ріверсайд — селище, штат Іллінойс
 Ріверсайд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Ріверсайд — селище в окрузі Стубен, штат Нью-Йорк
 Ріверсайд — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Ріверсайд — переписна місцевість в окрузі Бінггем, штат Айдахо
 Ріверсайд — переписна місцевість в окрузі Гарфорд, штат Меріленд
 Ріверсайд — переписна місцевість в окрузі Саффолк, штат Нью-Йорк
 Ріверсайд — переписна місцевість в окрузі Уматілла, штат Орегон
 Ріверсайд — переписна місцевість в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Ріверсайд — переписна місцевість, штат Юта